

Рибаче — колишня назва села Камискала Алакольского району Алматинської області.

Рибаче — до 1993 назва міста Баликчи в Іссик-Кульській області.

Рибаче — село в Алуштинській міській раді Криму.